Bang Bang pode se referir a:

Filme e televisão 
 Cinema western, gênero de cinema conhecido no Brasil como bangue-bangue
 Western spaghetti, subgênero de western conhecido no brasil como bang-bang à italiana

 Bang Bang (filme), produção brasileira de 1971 com Paulo César Pereio
 Bang Bang (telenovela), produção brasileira da Rede Globo, com Fernanda Lima

Música 
 Arctic Monkeys, banda que antes se chamou Bang Bang
 Bang Bang, canção de 2014 de Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj
 Bang Bang (canção de Green Day)
 Bang Bang (My Baby Shot Me Down), single da cantora Cher

Desambiguação